Příjmení Šimánek nosí tyto osobnosti:

 Jan Šimánek (1904–???), československý politik KSČ, poúnorový poslanec NS
 Jaromír Šimánek (* 1959), český politik z Opavska, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Jiří Šimánek, více osobností, viz rozcestník
 Josef Šimánek (1883–1959), český básník a prozaik
 Leoš Šimánek (* 1946), český cestovatel a spisovatel
 Otto Šimánek (1925–1992), český herec
 Václav Šimánek, více osobností, viz rozcestník

Podobná příjmení 
 Šimek

Externí odkazy